Максимчу́к — українське прізвище, що походить від імені Максим.

Відомі носії:
 Максимчук Анатолій Олександрович (1980) — український юрист, державний службовець.
 Максимчук Борис Анатолійович (1978) — заслужений тренер України, майстер спорту України з самбо.
 Максимчук Валентин Юхимович — доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член (академік) Української нафтогазової академії, Почесний розвідник надр.
 Максимчук Віктор Петрович — правник, поет, публіцист, прозаїк.
 Максимчук Віктор Омелянович — радянський та український футболіст.
 Максимчук Володимир Михайлович — Герой Росії, ліквідатор аварії на ЧАЕС.
 Максимчук Іван Олександр (1888—1965) — український громадський діяч, письменник-мемуарист, доктор права.
 Максимчук Олександр Володимирович  (*1966) — український підприємець, громадський діяч і політичний діяч.
 Максимчук Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Максимчук Святослав Васильович — актор театру ім. М. Заньковецької.
 Максимчук Станіслав Вікторович (1995—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максимчук Юліан Юрій (1890—1980) — старшина УГА, видатний діяч українського філателістичного руху в діаспорі, автор відомих каталогів українських державних і недержавних марок, посадник міста Борислава.
 Максимчук Ганна Михайлівна — депутатка Верховної Ради УРСР
 Максимчук Любиця — депутатка хорватського парламенту

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук